Dharma hace referencia a varios artículos:

Filosofías y religiones orientales
Dharma concepto de origen indio.
 Cinco agregados o dharmas del budismo.
 Otro nombre del dios Iama del hinduismo.

Ficción
 Iniciativa Dharma, proyecto de investigación científica en la serie estadounidense Lost (2004-2010).
 Dharma de Diomedes, personaje ficticio de la serie Saint Seiya (Los Caballeros del Zodíaco, 1986-1990); es el olimpiano más cercano a los dioses del Olimpo griego.
 Dharma y Greg, nombre del personaje principal femenino de la comedia estadounidense de televisión Dharma y Greg (1997-2002).

Música 
 Companyia Elèctrica Dharma (1974-), banda española de música folk-rock procedente de Barcelona.
 Dharma, (2022), álbum de Sebastián Yatra.